Za vrijeme Korona virusa na RTL-u od pon do čet u 21.30 emitira se zabavni virtualni kviz. Kviz se odvije preko video poziva. Može se prijaviti bilo koji čovjek. Uz pomoć nekog hrvatskog celebrytija može osvojiti čak 2000 kn. Cijela Hrvatska može online sudjelovati u kvizu.

Izvori

Televizijski kvizovi